[] ist eine Stadt in Spanien im Süden Kataloniens. Sie ist mit  Einwohnern (Stand ) die zweitgrößte Stadt Südkataloniens und außerdem die Hauptstadt der Comarca Baix Camp. Reus liegt in der Nachbarschaft der Stadt Tarragona, etwa 10 km von der Costa Daurada am Mittelmeer entfernt.

Etymologie 
Der Ursprung des Namens der Stadt wird stark diskutiert. Für einige ist der Name eine Ableitung von dem lateinischen Wort, das benutzt wurde, um Gefangene zu benennen. Die zurzeit meistakzeptierte These ist aber, dass der Name keltischen Ursprungs ist.

Demografie 
Seit 1950 erlebte Reus ein starkes Wachstum von 35.000 auf 100.000 Einwohner. Die Einwanderer, hauptsächlich aus Marokko, haben die Bevölkerungszahl erhöht. Die Ausländer bilden einen Anteil von 8 % der Einwohnerzahl. Man nennt die Bürger der Stadt , obwohl sie im Volksmund als  bekannt sind.

Wirtschaft und Gesellschaft 
Der zwischen Tarragona und Reus liegende Flughafen gehört zu Reus und wird seit 2002 zunehmend von Billigfluggesellschaften angeflogen.

Festivitäten 
Die wichtigsten Volksfeste sind die  (24. bis 29. Juni) und die  (am 25. September).

Söhne und Töchter der Stadt 
 José Broca (1805–1882), Gitarrist und Komponist
 Andreu Buenafuente (* 1965), Komiker, Fernsehmoderator und Produzent
 Isaac Cuenca (* 1991), Fußballspieler
 Michael Domenec (1816–1878), Bischof von Allegheny
 Santiago Esteva (* 1952), Schwimmer
 Gabriel Ferrater (1922–1972), Dichter, Übersetzer, Literaturkritiker und Linguist
 Marià Fortuny (1838–1874), Maler
 Juan García Oliver (1901–1980), Anarchist und Syndikalist
 Antoni Gaudí (1852–1926), Architekt
 Rosita Mauri (1856–1923), Tänzerin
 Rosa Molas y Vallvé (1815–1876), Selige der römisch-katholischen Kirche
 Manuel Mota (1966–2013), Modedesigner
 Juan Prim (1814–1870), General und Staatsmann
 Sergi Roberto (* 1992), Fußballspieler
 Joan Román (* 1993), Fußballspieler
 Salvador Sedó i Alabart (* 1969), Politiker
 Federico Urales (1864–1942), Schriftsteller und Anarchist
 Manel Gibert Vallès (* 1966), Lyriker
 Jordi Villacampa (* 1963), Basketballspieler

Klimatabelle

Städtepartnerschaften 
  im Corrèze, Frankreich
 , Argentinien

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Katalonien